Somosierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Somosierra (bergskedja), 
 Somosierra (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Spanienförgreningar